Мандара:
 Мандара — гора в индийской мифологии.
 Мандара (Мора, Уджилла) — горы на севере Камеруна.
 Мандара (Вандала) — народ в Камеруне, населяющий горные районы Мандара и территорию между городами Мора и Маруа.
 Мандара — султанат, существовавший в XVII—XVIII веках на территории современных северо-западных районов Северного Камеруна.
 Мандара — язык центральночадской группы афразийской семьи.